Толон () — село в Сунтарском улусе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр и единственный населённый пункт Толонского наслега.

География 
Село находится в юго-западной части Якутии, в правобережной части долины реки Вилюй, на расстоянии примерно 46 километров (по прямой) к северо-северо-западу (NNW) от села Сунтар, административного центра улуса. К востоку от населённого пункта проходит автодорога .
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 17-18 °C; самого холодного (января) — −34 − −50 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 250—300 мм.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 52,8 %, женщины — соответственно 47,2 %.

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 100 % из 152 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из двух улиц.

Примечания 

Населённые пункты Сунтарского улуса